een gemeente in het Franse departement Côte-d'Or; zie Ivry-en-Montagne
 een gemeente in het Franse departement Eure; zie Ivry-la-Bataille
 een gemeente in het Franse departement Oise; zie Ivry-le-Temple
 een gemeente in het Franse departement Val-de-Marne; zie Ivry-sur-Seine

 een van de 20 begraafplaatsen van Parijs; zie Cimetière d'Ivry

Ivry Gitlis (1922-2020), een Israëlisch violist